A Via Sérgio Braga, a VRD-101, é uma das principais vias dos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Com 3,5 quilômetros de extensão, tem início no bairro Vila Barbará em Barra Mansa, terminando no bairro Conforto em Volta Redonda, sendo a principal ligação entre os dois municípios, tendo trânsito intenso durante todo o dia, o que torna cada vez mais necessário uma duplicação dessa via.

Para desafogar o movimento na via, a Prefeitura de Volta Redonda construiu a  Via Expressa Afrânio Bastos, paralela à via Sérgio Braga, que contorna o cruzamento semaforado desta com a entrada/saída do Elevado Castelo Branco, permitindo mais rapidez na ligação para Barra Mansa.

Transportes de Volta Redonda